Hrušky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hrušky (ort i Tjeckien, lat 49,13, long 16,83), Södra Mähren, 
 Hrušky (ort i Tjeckien, lat 48,79, long 16,97), Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar